Webster Baptist Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Webster Baptist Church (Webster, New York), NRHP-ID 91001672
 Webster Baptist Church (Webster, North Carolina), NRHP-ID 89002137